

Nom commun

Œuvres  

 Abduction, un film américain (2011) ;
 Batman : Abduction, un album américain de bande dessinée de la série Batman.

Concept de psychologie cognitive